Liste der Direktoren der britischen Ostindien-Kompanie.

Die jeweils 24 Direktoren wurden durch die Aktionäre gewählt. Das Geschäftsjahr der Honourable East India Company erstreckte sich von 1. April bis zum 31. März des folgenden Kalenderjahres.

Einzelnachweise 

Ostindienk
Kolonialgesellschaft
Wirtschaftsgeschichte (Indien)